Holma kan avse:

 Holma (djur) – ett släkte täckvävarspindlar
 Holma folkhögskola – en folkhögskola i Lund
 Holma-Helsinglands Linspinneri – ett linspinneri i Sörforsa, Hälsingland
 -holma – ett ortnamnsefterled

Personer
 Harri Holma (1886–1954), en finländsk orientalist och diplomat
 Siv Holma (1952–2016), en svensk politiker

Geografi

Finland

 Holma, Gustavs, Egentliga Finland, 
 Holma, Somero, Egentliga Finland, 
 Holma, Kimitoön, Åboland,

Sverige

 Holma, Lysekils kommun, Bohuslän, 
 Holma, Uddevalla kommun, Bohuslän, 
 Holma socken, Västergötland, 
 Holma göl, Växjö kommun, Småland, 
 Holma, Torsås kommun, Småland, 
 Holma gård, Höörs kommun, Skåne, 
 Holma, Malmö, Skåne,

Se även
Holmen (olika betydelser)
Holma Hamnholmen